Stéphane Jean-Gilles Richer (né le 23 ou  suivant les sources, à Hull, dans la province de Québec, au Canada) est un entraîneur et joueur professionnel canadien de hockey sur glace qui évoluait au poste de défenseur.

Biographie

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1982-1983|| Montréal-Concordia|| QAAA|| 48|| 9|| 37|| 46|| 70|| || || || || 
|-
| 1983-1984|| Olympiques de Hull|| LHJMQ|| 70|| 8|| 38|| 46|| 42|| || || || || 
|-
| 1984-1985|| Olympiques de Hull|| LHJMQ|| 62|| 21|| 56|| 77|| 100|| 5|| 2|| 1|| 3|| 14
|-
| 1985-1986|| Olympiques de Hull|| LHJMQ|| 71|| 14|| 52|| 66|| 166|| 15|| 1|| 7|| 8|| 17
|-
| 1985-1986|| Olympiques de Hull|| Coupe Memorial|| || || || || || 5|| 0|| 0|| 0|| 4
|-
| 1986-1987|| Olympiques de Hull|| LHJMQ|| 33|| 6|| 22|| 28|| 72|| 8|| 3|| 4|| 7|| 17
|-
| 1987-1988|| Skipjacks de Baltimore|| LAH|| 22|| 0|| 3|| 3|| 6|| || || || || 
|-
| 1987-1988|| Canadiens de Sherbrooke|| LAH|| 41|| 4|| 7|| 11|| 46|| 5|| 1|| 0|| 1|| 10
|-
| 1988-1989|| Canadiens de Sherbrooke|| LAH|| 70|| 7|| 26|| 33|| 158|| 6|| 1|| 2|| 3|| 18
|-
| 1989-1990|| Canadiens de Sherbrooke|| LAH|| 60|| 10|| 12|| 22|| 85|| 12|| 4|| 9|| 13|| 16
|-
| 1990-1991|| Nighthawks de New Haven|| LAH|| 3|| 0|| 1|| 1|| 0|| || || || || 
|-
| 1990-1991|| Roadrunners de Phoenix|| LIH|| 67|| 11|| 38|| 49|| 48|| 11|| 4|| 6|| 10|| 6
|-
| 1991-1992|| Canadiens de Fredericton|| LAH|| 80|| 17|| 47|| 64|| 74|| 7|| 0|| 5|| 5|| 18
|-
| 1992-1993|| Lightning de Tampa Bay|| LNH|| 3|| 0|| 0|| 0|| 0|| || || || || 
|-
| 1992-1993|| Knights d'Atlanta|| LIH|| 3|| 0|| 4|| 4|| 4|| || || || || 
|-
| 1992-1993|| Bruins de Boston|| LNH|| 21|| 1|| 4|| 5|| 18|| 3|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 1992-1993|| Bruins de Providence|| LAH|| 53|| 8|| 20|| 28|| 60|| || || || || 
|-
| 1993-1994|| Panthers de la Floride|| LNH|| 2|| 0|| 1|| 1|| 0|| || || || || 
|-
| 1993-1994|| Cyclones de Cincinnati || LIH|| 66|| 9|| 55|| 64|| 80|| 11|| 2|| 9|| 11|| 26
|-
| 1994-1995|| Cyclones de Cincinnati|| LIH|| 80|| 16|| 53|| 69|| 67|| 10|| 2|| 7|| 9|| 18
|-
| 1994-1995|| Panthers de la Floride|| LNH|| 1|| 0|| 0|| 0|| 2|| || || || || 
|-
| 1995-1996|| Adler Mannheim|| DEL|| 50|| 11|| 30|| 41|| 62|| 8|| 1|| 4|| 5|| 0
|-
| 1996-1997|| Adler Mannheim|| DEL|| 49|| 10|| 19|| 29|| 65|| 9|| 0|| 4|| 4|| 10
|-
| 1997-1998|| Adler Mannheim|| DEL|| 48|| 6|| 25|| 31|| 64|| 8|| 3|| 6|| 9|| 4
|-
| 1997-1998|| Adler Mannheim|| LEH|| 5|| 0|| 2|| 2|| 29|| || || || || 
|-
| 1998-1999|| Adler Mannheim|| DEL|| 51|| 13|| 29|| 42|| 90|| 12|| 2|| 8|| 10|| 38
|-
| 1998-1999|| Adler Mannheim|| LEH || 4|| 1|| 2|| 3|| 2|| 4|| 1|| 2|| 3|| 2
|-
| 1999-2000|| Adler Mannheim|| DEL|| 43|| 10|| 18|| 28|| 46|| 5|| 0|| 2|| 2|| 16
|-
| 1999-2000|| Adler Mannheim|| LEH || 5|| 1|| 2|| 3|| 18|| || || || || 
|-
| 2000-2001|| Adler Mannheim|| DEL|| 55|| 8|| 19|| 27|| 72|| 12|| 3|| 7|| 10|| 26
|-
| 2001-2002|| Adler Mannheim|| DEL|| 50|| 1|| 13|| 14|| 58|| 10|| 0|| 5|| 5|| 4

| 27|| 1|| 5|| 6|| 20|| 3|| 0|| 0|| 0|| 0

Références 

Naissance en avril 1966
Joueur québécois de hockey sur glace
Joueur des Skipjacks de Baltimore
Joueur des Canadiens de Sherbrooke
Joueur des Nighthawks de New Haven
Joueur des Canadiens de Fredericton
Joueur des Bruins de Providence
Joueur des Roadrunners de Phoenix (LIH)
Joueur des Knights d'Atlanta
Joueur des Cyclones de Cincinnati (LIH)
Joueur du Lightning de Tampa Bay
Joueur des Bruins de Boston
Joueur des Panthers de la Floride
Joueur du Adler Mannheim
Entraîneur québécois de hockey sur glace
Défenseur de hockey sur glace
Personnalité sportive liée à Gatineau
Joueur de la Ligue nationale de hockey non repêché